Charles Boyle (4. hrabia Orrery)
 Charles Boyle (rugbysta)
 Charles P. Boyle

Zobacz też 
 Charles Boyle Roberts